La Copa de Ferias 1967-68 fue la décima edición del torneo, en la que tomaron parte 48 equipos pertenecientes a 25 federaciones nacionales distintas.

La final se disputó entre el Ferencvárosi y el Leeds United, subcampeón de la anterior edición a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del conjunto inglés por un resultado global de 1-0.

El Dinamo de Zagreb, vigente campeón, fue eliminado en dieciseisavos de final por el Bologna de Italia.

Primera ronda

Segunda ronda

Rondas siguientes

Notas

Véase también 
 Copa de Ferias

<center>

Copa de Ferias
Fútbol en 1967
Fútbol en 1968
Leeds United Football Club